40-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 3 по 7 мая 1960 года в Милане (Италия). В турнире приняли участие 70 спортсменов из 15 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1960
Международные спортивные соревнования в Милане
Спорт в Италии в 1960 году
Май 1960 года
Чемпионаты Европы в 1960 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Италии
1960 год в тяжёлой атлетике